Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1993 прошёл в городе Женева (Швейцария) с 28 марта по 4 апреля 1993 года. Турнир прошёл в 35-й раз. Швейцария приняла мужской чемпионат мира в 4-й раз. В Женеве турнир прошёл впервые.

Чемпионом мира стала (в 21-й раз в своей истории) сборная Канады, победив в финале сборную Шотландии со счётом 8:4. Третье место заняли сборная Швейцарии и сборная США (матч за 3-е место не проводился).

Одновременно с мужским в Оберстдорфе проводился и .

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале. Матч за третье место не проводится, бронзовые медали получают обе команды, проигравшие в полуфиналах.

Команды-участницы 
Участниками турнира стали сборная Швейцарии (одновременно и как сборная принимающей страны, и как ), шесть европейских мужских сборных, занявших 1—7 места на чемпионате Европы 1992 года (кроме сборной Швейцарии), представляющие Северную Америку сборная Канады (в качестве сборной Канаду представляла команда-победитель , скип Расс Ховард) и сборная США, а также сборная Австралии (получившая квалификацию по результатам Тихоокеанского чемпионата 1992).

Составы команд 
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф.
  Проходят в тай-брейки за 3-е и 4-е место и выход в полуфиналы плей-офф.

Тай-брейки 
Поскольку на групповом этапе сборные Швейцарии, США и Дании набрали одинаковое количество побед, то между ними (для определения обладателей 3-го и 4-го места, выходящих в полуфиналы плей-офф) был проведен дополнительный розыгрыш. Сначала между собой встречались сборные Швейцарии и США, победитель занимал 3-е место в группе, а проигравший встречался со сборной Дании за 4-е место в группе.

В результате в полуфиналы плей-офф с 3-го места вышла сборная Швейцарии, с 4-го места — сборная США.

Плей-офф

Итоговая классификация

Награды 
 Приз имени Колина Кэмпбелла (), присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство», получил Хью Милликин (сборная Австралии).

Примечания 

1993
Международные соревнования по кёрлингу в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 1993 году
1993 год в кёрлинге
Март 1993 года
Апрель 1993 года
Международные спортивные соревнования в Женеве
Чемпионаты мира в Швейцарии